Новорже́в — город (с 1777) в России, административный центр Новоржевского района Псковской области. Составляет муниципальное образование Новоржев в статусе городского поселения (в границах города). Также является административным центром сельского поселения Новоржевская волость. Официальный день Новоржева — 3 октября.

География 
Находится в 140 километрах юго-восточнее Пскова, в равнине при отрогах Бежаницкой возвышенности. Город расположен между двумя озёрами, Росцо и Орша, и разделён на две половины каналом, которым соединены озёра.

История 
В 1396 году новгородцы основали для борьбы с литовцами крепость Ржева, запустение которой привело к изменению названия в Ржева Пустая. После очередного разрушения в 1536 году управление Пусторжевским уездом (создан тремя годами ранее) было переведено южнее — в крепость Заволочье, находящуюся в истоках реки Великой.

В XVIII веке в районе первоначального места крепости находился погост Аршо. В 1777 году данный населённый пункт был по приказу Екатерины II преобразован в город Новоржев, ставший уездным центром: в него было перенесено управление Пусторжевским уездом, который при этом переименовали в Новоржевский уезд. В 1796 году город в связи с упразднением Новоржевского уезда получил статус заштатного, но в 1802 году Новоржевский уезд был восстановлен.

В 1781 году был утверждён герб города: «В верхней части щита — герб губернского города Пскова, в нижней — в золотом поле 3 волоска пеньки, связанные и означающие изобилие сего произрастания в окрестностях города».

В 1896 году в Новоржеве проживало 2436 человек (в том числе 1889 православных, 218 евреев, 143 католика, 85 протестантов, 56 старообрядцев, 45 представителей других конфессий. В городе имелось 7 льняных складов, 4 синильных и 2 кожевенных завода, мельница; действовали 2 церкви, 3 училища, библиотека и земская больница. Среди домов было 21 каменных, 318 деревянных и 26 смешанных.

 года в Новоржеве была установлена Советская власть.

1 августа 1927 года в рамках проводимой в СССР административно-территориальной реформы деление на губернии и уезды было отменено, а Новоржев вошёл в состав Псковской области, став административным центром новообразованного Новоржевского района.

17 июля 1941 года Новоржев был оккупирован немецко-фашистскими войсками. Освобождён 29 февраля 1944 года войсками 1-й ударной и 22-й армий 2-го Прибалтийского фронта в ходе Старорусско-Новоржевской операции.

В честь 225-летия города в 2002 году в центре Новоржева был установлен памятник Екатерине II, созданием которого занимался петербургский скульптор Владимир Горевой.

Население

Экономика 
Крупнейшее промышленное предприятие города — кабельный завод, бывший «Объектив» с объёмом продукции за 2022 год 18,9 млн рублей. Также действуют хлебозавод с производством лимонада (1,2 млн руб.), льнозавод (1,0 млн руб.) и ещё несколько небольших предприятий.

Культура 

С 1977 года в Новоржеве работает Музей истории Новоржевского края — с 1979 по 2021 годы филиал Псковского музея-заповедника, затем филиал Военно-исторического музея-заповедника в Острове. В музее представлены такие экспозиции и выставки, как:

 «Ржева — Пусторжев — Новоржев»
 «Новоржев и новоржевцы в 1941—1945 годах»
 «Дубровские пейзажи»
 «Выпускники новоржевской школы в жизни страны»
 «Псковские декабристы»

«Новоржевский районный культурный комплекс» выиграл конкурс «Клуб года» в 2010 году среди районных муниципальных учреждений культуры Псковской области.

В фонде «Новоржевской центральной районной библиотеки» находится более 200 000 изданий, которыми пользуются более 6000 читателей. Библиотеке подчинены отдел по работе с детьми и 14 сельских филиалов.

Танк Т-34 установлен в Новоржеве в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков 29 февраля 1944 года.

Образование 
В Новоржеве работают общеобразовательная школа, школа искусств, дом детского творчества и два детских сада.

Пушкин о Новоржеве 

По свидетельствам, во время своей ссылки в городе часто бывал А. С. Пушкин, чьё родовое имение в Михайловском находилось в 30 км от Новоржева. О городе Пушкин написал следующие строки:

Есть в России город Луга
Петербургского округа;
Хуже не было б сего
Городишки на примете,
Если б не было на свете
Новоржева моего.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Новоржев на официальном сайте администрации Новоржевского района 
 
 Новоржев 
 Новоржев в энциклопедии «Мой город» 
 История герба Новоржева 
 

 
Районные центры Псковской области
Муниципальные образования Новоржевского района
Городские поселения Псковской области